Топоним:
 
 Сартана — посёлок городского типа Ильичёвского райсовета Мариуполя, Донецкая область
 Сартана — прежнее название села Алексеевка в Белогорском районе Крыма
 Сартана — река в Крыму, правый приток Танасу (бассейн Салгира)